Le tournoi de tennis de Pennsylvanie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981, classée en catégorie Futures, se dispute à Hershey du 2 au .

Marianne van der Torre remporte le simple dames. En finale, elle bat Heidi Eisterlehner, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura duPont et Barbara Jordan.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Pennsylvanie
Tennis aux États-Unis en 1981
Événement sportif à Hershey (Pennsylvanie)
Tennis en février 1981